Граф Серафино Маццолини (; 9 июня 1890, Аркевиа, Анкона, Королевство Италия — 23 февраля 1945, Сан-Феличе-дель-Бенако, Италия) — итальянский государственный и политический деятель.

Биография 
До Первой мировой войны работал журналистом, а затем и директором журнала «Л’Уньоне». После начала войны вступил в армию добровольцем.

После Первой мировой войны с 1918 по 1920 год — президент секции ветеранов в Анконе, участвовал в «Марше на Рим», в результате которого была свергнута прежняя власть. В 20-х вступил в фашистскую партию, где с августа 1924 по март 1925 года был членом Национального директората, одновременно с февраля по июнь 1925 года — вице-секретарь по пропаганде Национальной фашистской партии (НФП), также с августа 1924 по март 1926 года — член Большого фашистского совета. Депутат парламента от НФП (1924—1929).

Занимался редакторской деятельностью с 1925 по 1927 год в издании «Корьере Адриатико». В 1928 году приглашён на службу в Министерство иностранных дел Италии. С 1928 по 1932 год — генеральный консул в Сан-Паулу (Бразилия).

С 1932 по 1936 год — полномочный министр (посол) в Цетине (Черногория), с 1936 по 1938 год — в Иерусалиме, а с 1938 по 1940 год — в Каире.

28 апреля 1941 года назначен гражданским комиссаром оккупированной Черногории. С апреля по июль 1943 года — вновь в Министерстве иностранных дел, служил в должности генерального директора Управления кадров Министерства иностранных дел.

После высадки союзников и создания Итальянской социальной республики (ИСР) с октября 1943 года — унтер-секретарь Министерства иностранных дел ИСР.

В марте 1944 года фактически отошёл от дел из-за хронического туберкулёза и диабета. Умер 23 февраля 1945 года от сепсиса, вызванного уколом инсулина, который Маццолини сделал нестерильным шприцом.

Примечания

Литература 
 Чиано Г. Дневник фашиста. 1939—1943. — : Издательство «Плацъ», 2010. — (Серия «Первоисточники новейшей истории») — 676 с. — ISBN 978-5-903514-02-1

Ссылки 
 ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
 Италия

Националисты Италии
Участники Первой мировой войны (Италия)
Члены Национальной фашистской партии
Участники Второй мировой войны
Фашисты Италии
Члены Большого фашистского совета